Amerikai Egyesült Államok
 Sanderson (Florida)
 Sanderson (Nyugat-Virginia)
 Sanderson (Texas)
 Sanderson (Washington)

Nevek
 Sanderson (vezetéknév)